Minihof ist der Ortsname von 

 Minihof (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Minihof (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Minihof (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Minihof-Liebau, Marktgemeinde im Burgenland im Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Kroatisch Minihof, Ortsteil der Gemeinde Nikitsch, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Deutsch Minihof, Ortsteil der Marktgemeinde Mogersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Windisch-Minihof, Ortsteil der Marktgemeinde Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Minihof (Gemeinde Sankt Oswald), Ortschaft der Gemeinde Sankt Oswald bei Haslach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich